Ве́рхний переу́лок — переулок в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Диком от 1-й Крымской улицы до Киевской улицы (между переулками Верещагина и Крымским).

Образован в 1957 году. Получил название по проходящей недалеко Верхней улице.

Переулок имеет индивидуальную застройку.

Транспорт 
 трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 27, 30, 35, 36, 37, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 328, 330, 347, 348, 351, 352, 353, 367, 392, ост.: «Ул. Доватора».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 

Переулки Липецка